Con il termine fosfoglucomutasi ci si può riferire a tre differenti enzimi:
fosfoglucomutasi propriamente detta;
fosfoglucomutasi (glucosio come cofattore);
β-fosfoglucomutasi.